Никано́ров (Никано́рова) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 Никаноров, Александр Филиппович (1894—1940) — советский государственный и партийный деятель.
 Никаноров, Анатолий Максимович (1935—2019) — географ. Член-корреспондент РАН.
 Никаноров, Андриан Антонович (1898—1982) — советский управленец и государственный деятель.

В 
 
 Никаноров, Владимир Николаевич (1917—1980) — советский футбольный вратарь.
 Никаноров, Вячеслав Вячеславович (род. 1981) — российский музыкант, лидер рок-группы «Ангел НеБес».

М 
 Никаноров, Михаил Иванович (1924—1983) — Герой Советского Союза.

С 
 Никаноров, Спартак Петрович (1923—2015) — советский и российский ученый в области теории систем. 
 Никаноров, Станислав Прохорович (род. 1928) — советский и российский физик, заслуженный деятель науки РФ.

Никанорова 
 Никанорова, Елена Александровна (род. 1962) — советский, российский физик, лауреат Премии имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность (2015).
 Никанорова, Нина Ивановна (Маракина; род. 1947) — советская легкоатлетка, метательница копья.
 Никанорова, Раиса Николаевна (Степанова; 1950—2008) — советская легкоатлетка.
 Никанорова, Татьяна Леонидовна (род. 1966) — российская оперная певица.

См. также 
 Никоноров
 Никонорова
 Никаноровка
 Катя Никанорова — главная героиня фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова» (СССР, 1978 г.) в исполнении Натальи Гундаревой.

Примечания